Temeleuţi, comune della Moldavia nel distretto di Călărași
 Temeleuți, comune della Moldavia nel distretto di Florești